El término himno puede referirse:

 a un himno, un canto o texto narrativo que expresa sentimientos positivos, de alegría y celebración, y que puede tener muchas temáticas diferentes;
 a Himno, una novela corta de Ayn Rand;
 a Himno a Atón, una obra de la literatura religiosa del antiguo Egipto, compuesta hacia 1360 a. C.;
 al Himno de la Alegría (también Himno a la Alegría);
 a Himno de mi corazón, un álbum de Los abuelos de la Nada;
 al Himno en honor a Afrodita, un poema de Safo de Mitilene;
 a Himno generacional #83, un sencillo de la banda musical Los Planetas;
 al Himno homérico, una colección de poemas épicos cortos griegos, que antes solían atribuirse a Homero;
 a un himno nacional, una composición musical patriótica aceptada por el gobierno de un país como la música oficial del Estado;
 Himnos nacionales y de territorios dependientes;
 a un himno religioso, una composición literaria y musical de índole religiosa;
 a Hymnen (Himnos), una obra del compositor alemán Karlheinz Stockhausen.

da:Anthem
en:Anthem (disambiguation)
hr:Anthem
it:Anthem (disambigua)
nl:Anthem
sv:The Anthem (olika betydelser)